Charles Percy Snow, Engels wetenschapper, politicus en schrijver
 Edgar Snow, Amerikaans journalist en schrijver
 Snow (muzikant), Canadees rapper en reggae/dancehall-muzikant
 Snow (Micus), muziekalbum van Stephan Micus
 Snow ((Hey Oh)), nummer van Red Hot Chili Peppers
 Snow (bier), Chinees biermerk
 SNOW, merknaam van KPN Group Belgium voor digitale tv, internet en vaste telefoon
 Snow (Spock's Beard), muziekalbum van Spock's Beard
 Snow (film), televisiefilm uit 2004
 Snow! The Musical, Britse musical uit 2005
 Snow (codex), videocodex